Igreja de Nossa Senhora do Pranto (Roma)
 Igreja de Nossa Senhora do Pranto (Chamusca)
 Igreja de Nossa Senhora do Pranto (Dornes)
 Igreja de Nossa Senhora do Pranto (Torre de Terrenho)

Desambiguação